Cinema
 Freaky Friday (1976) — com Jodie Foster e Barbara Harris
 Freaky Friday (1995) — com Gaby Hoffmann e Shelley Long
 Freaky Friday (2003) — com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis
 Freaky Friday (2018) — com Heidi Blickenstaff e Cozi Zuehlsdorff